Can Mas (Anglès), masia d'Anglès (Selva)
 Can Mas (Castellar de la Ribera), masia de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Can Mas (Castellgalí), masia de Castellgalí (Bages)
 Can Mas (Mieres), masia de Mieres (Garrotxa)
 Can Mas (Olot), casa d'Olot (Garrotxa)
 Can Mas (el Papiol), masia del Papiol (Baix Llobregat)
 Can Mas (Piera), entitat de població de Piera (Anoia)
 Can Mas (Riells del Fai), masia de Bigues i Riells (Vallès Oriental) 
 Can Mas (Ripollet), edifici de Ripollet (Vallès Occidental)
 Can Mas (Sant Feliu de Buixalleu), masia de Sant Feliu de Buixalleu (Selva)
 Can Mas (Sant Pere Pescador), masia del  a la carretera de Sant Pere Pescador a Empúries (Alt Empordà)
 Can Mas (Tona), edifici de Tona (Osona)
 Can Mas (la Vall d'en Bas), edifici de la Vall d'en Bas (Garrotxa)